L'Enedwaith è un territorio di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese John Ronald Reuel Tolkien, situato nella parte meridionale dell'Eriador, del quale  segna il confine con Gondor.

È situato nella parte occidentale della Terra di Mezzo, ed è delimitato ad Ovest dal Belegaer, il Grande Mare, a nord dai fiume Inondagrigio, a sud dall'Isen e ad est dalle Montagne Nebbiose.

Nella Prima Era, vi abitavano alcune tribù di Drúedain, parecchi Ent ed Elfi Nandor, ed era completamente coperto da un fitto manto forestale.

Nella Seconda Era fu ampiamente esplorato dai Dunedain, che vi fondarono il porto di Lond Daer. Da qui iniziarono l'opera di deforestazione dell'Eriador, durata per tutta la Seconda Era. In questi anni i dunlandiani, che prima occupavano buona parte del Nord Enedwaith, iniziarono progressivamente un lento ritiro verso quello che poi sarà noto come Dunland.

Nella Terza Era, la zona fece parte del regno di Gondor, che in quegli anni si era esteso nell'Eriador meridionale fino ai confini di Tharbad e del Cardolan, annettendo l'intero vasto territorio dell'Enedwaith e fondando numerosi avamposti militari; il governo di Osgiliath accennò una timida colonizzazione delle coste e delle terre meridionali, verso l'Isen, in prevalenza con Dunedain provenienti dalle regioni centrali di Gondor.
Con la fine del potere regio e l'avvento dei Sovrintendenti, la Marca dell'Enedwaith fu successivamente abbandonata a se stessa a causa del progressivo declino del potere centrale, e il porto di Lond Daer cadde in rovina definitivamente.
Gruppi di dunlandiani continuarono a vivere comunque alle foci dell'Isen, riuniti in villaggi, e alcune piccolissime comunità Dunedain vi rimasero, sebbene fossero costituite da pochissime persone, tanto che con l'andare del tempo si estinsero, o migrarono a Sud.

All'inizio della Quarta Era viene descritto come un territorio brullo e disabitato, coperto da deserti, brughiere, chiane malariche e paludi. Tuttavia dopo la restaurazione del potere regio a Gondor effettuata da Elessar, i Dunedain ricostruirono Lond Daer e lentamente l'Enedwaith, come gran parte dell'Eriador, tornò a ripopolarsi e prosperare.

Regni della Terra di Mezzo
Regioni della Terra di Mezzo